Zoropsis är ett släkte av spindlar. Zoropsis ingår i familjen Zoropsidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Zoropsis